2-е Гнездилово (Второе Гнездилово) — село в Фатежском районе Курской области, входит в состав Солдатского сельсовета.

География 
Расположено в 23 км к юго-востоку от Фатежа, в верховье речки Руды, притока Усожи, на правом берегу, в отличие от 1-го Гнездилова, расположенного на левом берегу.

 Климат
2-е Гнездилово, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
В XIX веке 1-е и 2-е Гнездилово были единым населённым пунктом. В 1862 году в селе было 116 дворов, население составляло 886 человек (440 мужского пола и 446 женского), действовала православная церковь.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В селе 25 домов.

Транспорт 
2-е Гнездилово находится в 22 км от автодороги федерального значения  «Крым» (Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E105, в 16,5 км от автодороги регионального значения  (Фатеж — Дмитриев), в 13 км от автодороги  (Конышёвка — Жигаево — 38К-038), в 3 км от автодороги межмуниципального значения  (38К-038 — Солдатское — Шуклино), в 21,5 км от ближайшего ж/д остановочного пункта 552 км (линия Навля — Льгов I).

В 159 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания 

Населённые пункты Фатежского района